

Geografia 

 Westgate – villaggio in Inghilterra nel Durham
 Westgate-on-Sea – parrocchia civile in Inghilterra nel Kent

 Westgate – comune in Iowa
 Westgate – CDP in Florida
 West Gate – CDP in Virginia

 Westgate – zona di Nairobi

Aziende 
 Westgate Resorts